Karma:
Музыка
  — американская джаз-группа, существовавшая с 1974 по 1977 год.
 Karma to Burn — метал-группы из Западной Виргинии, США.
 My Sleeping Karma — рок-группа из Германии.
 Karma — альбом метал-группы Kamelot, выпущенный в 2001 году.
 Karma — альбом инди-поп-группы Kazka, выпущенный в 2018 году.
 Karma and Effect — альбом рок-группы Seether, выпущенный в 2005 году.
 Karma Killer — альбом рок-группы Negative, выпущенный в 2008 году.
 «» — песня Алиши Киз.
 «Karma» — песня Тейлор Свифт.
 «Karma Chameleon» — песня группы Culture Club.
 «Karma Police» — песня Radiohead.
 «Instant Karma!» — песня Джона Леннона.
 Instant Karma: All-Time Greatest Hits — сборник Джона Леннона, выпущенный в 2002 году.

 Karma () — технология генерации музыкальных фраз, расширяющая функции арпеджиатора, реализованная в ряде музыкальных инструментов компании Korg.
  — музыкальная рабочая станция, в которой впервые реализована технология Karma.

Разное
 Karma — физический движок, разработанный компанией MathEngine, предназначенный для использования в компьютерных играх.
 Karma — марка спортивных гибридных автомобилей и электромобилей.

См. также